Арнольд Маркович Самарин-Волжский (Левинский; 7 ноября 1878 — январь 1949) — российский и советский театральный деятель, актёр и режиссёр, Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1939).

Биография 

С 1898 — актёр театра в Вильне, исполнял роли молодых любовников и простаков.

В 1904 окончил школу драматического искусства в Киеве. С 1904 начал режиссёрскую деятельность, держал антрепризу в Керчи, Таганроге, Харбине.

В 1917—1919 руководил театром миниатюр, участвовал в создании фронтовых художественных коллективов.

В последующие годы работал в театрах Москвы и Подмосковья, Киева, Ростова, Омска, Одессы, Воронежа, Казани, Киргизии.

С 1923 вёл педагогическую деятельность.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (07.06.1939)

Актёрские работы 
Создал ряд значительных образов в русской классической драматургии. Играл все мужские роли в «Горе от ума» (кроме Фамусова), в «Ревизоре» (кроме Городничего).

Режиссура 
Ставил пьесы:
 А. Н. Островского
 Н. В. Гоголя
 А. П. Чехова
 «Бронепоезд 14-69» (пьеса в 4-х действиях Всеволода Иванова) — Воронежский театр, 1933
 «Платон Кречет» (пьеса Александра Корнейчука) — Казанский русский театр, 1934
 «Овечий источник» (пьеса Лопе де Вега) — Киргизский государственный театр юного зрителя, 1936,
 «Последние» (пьеса в 4-х действиях Максима Горького) — Орехово-Зуевский театр, 1940

Также поставил оперу П. И. Чайковского «Пиковая дама» — Государственный оперный театр им. К. Либкнехта, Киев, 1922.

Сочинения 
  РГАЛИ: Шифр: ф. 656, оп. 1, ед. хр. 3459.
  РГАЛИ: Шифр: ф. 656, оп. 1, ед. хр. 2572.
  РГАЛИ: Шифр: ф. 656, оп. 5, ед. хр. 7087.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография 
 Краткая биография в Театральной энциклопедии 
 Российский государственный архив литературы и искусства: Шифр: ф. 641 оп. 1 ед. хр. 1091: Дело Самарина-Волжского Арнольда Марковича, артиста. (выписки из журналов, письма, заявления). Крайние даты: 22 сентября 1907 — 27 апреля 1917. Количество листов: 78.  

Антрепренёры Российской империи
Театральные режиссёры Киргизии
Режиссёры Воронежского драматического театра
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР